Бениш — фамилия. Известные носители:

 Бениш, Авраам (1811—1878) — чешский сионист, эмигрировавший в Лондон, английский гебраист и журналист.
 Бениш, Гюнтер (1922—2010) — немецкий архитектор.
 Бениш, Карл (1941—1984) — воздушный видеооператор, родоначальник бейсджампинга.